Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2009 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams in Venus Williams sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadle.

{|
|
  Cara Black /  Liezel Huber (četrtfinale)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (tretji krog)
  Kveta Peschke /  Lisa Raymond (tretji krog)
  Alona Bondarenko /  Katerina Bondarenko (prvi krog)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (tretji krog)
  Zi Yan /  Jie Zheng (tretji krog)
  Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (tretji krog, predaja)
  Chia-jung Chuang /  Sun Tiantian (prvi krog)
|
<ol start="9">
  Daniela Hantuchova /  Ai Sugijama ''(finale)
  Serena Williams /  Venus Williams (prvakinji)
  Nuria Llagostera Vives /  Maria Jose Martinez Sanchez ''(Čertrfinale)
  Casey Dellacqua /  Francesca Schiavone ''(polfinale)
  Viktorija Azarenka /  Vera Zvonareva'' (tretji krog, predaja)
  Sorana Cirstea /  Monica Niculescu ''(drugi krog)
  Tatiana Pouček /  Anastazija Rodionova ''(drugi krog)
  Su-wei Hsieh /  Shuai Peng (četrtfinale)
|}

 Rezultati 
Legenda
 WC = S povabilom (Wild card'')
 r = predaja
 w/o = b.b.

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2009